Die Bausch & Lomb WTA Championships 1987 waren ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen auf Amelia Island. Es war als Turnier der World-Tour-Kategorie Teil der WTA Tour 1987. Das Turnier fand vom 11. bis 19. April 1987 statt.

Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Hana Mandlíková mit 6:3 und 6:4. Im Doppel gewann die Paarung Steffi Graf / Gabriela Sabatini mit 3:6, 6:3 und 7:5 gegen Hana Mandlíková / Wendy Turnbull.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1987
Tennisturnier in Fernandina Beach